Arnauda ist der Familienname folgender Personen:
 Edelmiro Arnauda, kubanischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Arnauda, mexikanischer Fußballspieler